Isenflamm ist der Familienname von:

 Jacob Friedrich Isenflamm (1726–1793), deutscher Mediziner
Heinrich Friedrich Isenflamm (1771–1828), deutscher Mediziner